Beschi je priimek več oseb:    
 Constanzo Beschi, italijanski misijonar
 Francesco Beschi, italijanski rimskokatoliški škof